Carnivoro è un termine generico che si riferisce a tutti gli animali che si nutrono di carne
Carnivora è un ordine di mammiferi